Il singolare del torneo di tennis Ulm Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Younes El Aynaoui che ha battuto in finale Andrew Ilie 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Younes El Aynaoui (Campione)
 Andrew Ilie (finale)
 Michael Kohlmann (primo turno)
 Tomas Behrend (semifinali)

 Christian Vinck (primo turno)
 Stéphane Huet (secondo turno)
 Jiří Vaněk (primo turno)
 Nicolás Massú (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ulm Challenger 1999